Karang Caya (Kedurang Ilir), een plaats in Indonesië
Karang Caya (Pendopo), een plaats in Indonesië
Karang Caya (Pajar Bulan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing